

Hydronyme 
 Kromme Mijdrecht, rivière des Pays-Bas

Toponyme 
 Kromme Mijdrecht, village des Pays-Bas